est le titre de plusieurs œuvres :

 
 The Girl in the Taxi, film américain sorti en 1921
 The Girl in the Taxi, film allemand sorti en 1926 
 The Girl in the Taxi, film britannique sorti en 1937